|-
| 165601 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165602 - || || 21 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165603 - || || 23 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165604 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165605 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165606 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165607 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165608 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165609 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165610 - || || 23 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165611 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165612 Stackpole || || 23 de març de 2001 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 165613 - || || 27 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165614 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165615 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165616 - || || 17 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165617 - || || 18 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165618 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165619 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165620 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165621 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165622 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165623 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165624 - || || 19 de març de 2001 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 165625 - || || 29 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165626 - || || 21 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165627 - || || 23 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165628 - || || 24 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165629 - || || 24 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165630 - || || 26 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165631 - || || 29 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165632 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165633 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165634 - || || 24 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165635 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165636 - || || 20 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165637 - || || 21 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165638 - || || 21 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165639 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165640 - || || 15 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165641 - || || 15 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165642 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165643 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165644 - || || 17 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165645 - || || 24 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165646 - || || 24 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165647 - || || 27 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165648 - || || 26 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165649 - || || 27 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165650 - || || 29 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165651 - || || 16 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165652 - || || 16 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165653 - || || 15 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165654 - || || 2 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165655 - || || 19 de maig de 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 165656 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165657 - || || 20 de maig de 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 165658 - || || 12 de juny de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165659 - || || 15 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165660 - || || 15 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165661 - || || 16 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165662 - || || 27 de juny de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165663 - || || 27 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165664 - || || 30 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165665 - || || 16 de juny de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165666 - || || 12 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165667 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165668 - || || 13 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165669 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165670 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165671 - || || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165672 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165673 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165674 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165675 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165676 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165677 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165678 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165679 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165680 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165681 - || || 24 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165682 - || || 22 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165683 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165684 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165685 - || || 27 de juliol de 2001 || Nacogdoches || Nacogdoches
|-
| 165686 - || || 27 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165687 - || || 26 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165688 - || || 30 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165689 - || || 8 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165690 - || || 3 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165691 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165692 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165693 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165694 - || || 14 d'agost de 2001 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 165695 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165696 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165697 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 165698 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165699 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165700 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
|}

5